Вархафтиг — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вархафтиг, Зерах (1906—2002) — израильский юрист, политик и раввин.
  (1930—2008) — германский архитектор и писатель.